Liga Națională de Fotbal este primul eșalon din sistemul competițional fotbalistic din Fiji.

Echipele sezonului 2010 pe districte 
Ba FC
Fiji U-20
Labasa FC
Lautoka FC
Nadi FC
Nadroga FC
Nasinu FC
Navua FC
Rewa FC
Suva FC
Tavua FC

Foste campioane 

1977: Ba FC
1978: Nadi FC
1979: Ba FC
1980: Nadi FC
1981: Nadi FC
1982: Nadi FC
1983: Nadi FC
1984: Lautoka FC
1985: Nadi FC
1986: Ba FC
1987: Ba FC
1988: Lautoka FC

1989: Nadroga FC
1990: Nadroga FC
1991: Labasa FC
1992: Ba FC
1993: Nadroga FC
1994: Ba FC
1995: Ba FC
1996: Suva FC
1997: Suva FC
1998: Nadi FC
1999: Ba FC
2000: Nadi FC

2001: Ba FC
2002: Ba FC
2003: Ba FC
2004: Ba FC
2004/05: Ba FC
2006: Ba FC
2007: Labasa FC
2008: Ba FC
2009: Lautoka FC

Golgeteri

Legături externe 
  Site neoficial

Fiji
Fotbal în Fiji